Ди́рдри Лавджо́й (; род. 30 июня 1962, Абилин, Техас, США) — американская актриса.

Биография 
Дирдри Лавджой наиболее известна по роли Ронды Перлман в телесериале HBO «Прослушка», в котором она снималась с 2002 по 2008 год, на протяжении всего периода трансляции шоу. Она окончила Университет Эвансвилла со степенью бакалавра и школу искусств Тиша университета Нью-Йорка с высшей театральной степенью, прежде чем начала сниматься на экране.

Лавджой появилась в более чем пятидесяти телепроектах и фильмах на протяжении своей карьеры. На большом экране она сыграла мать главной героини в фильме 2006 года «Шаг вперёд», а также появилась в фильмах «Паутина лжи», «Талантливый мистер Рипли», «Шафт», «Отчим» и «Очень плохая училка». В последние годы на телевидении она была заметна в сериалах «Кости», «Следствие по телу» и «Частная практика».

В апреле 2022 года Лавджой сфотографировалась в футболке с цитатой российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактрисы США
Выпускники Университета Эвансвилла